Bätzner ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Bätzner (1928–2010), Architekt und Designer
 Nick Bätzner (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm von Bätzner (1824–1893), württembergischer Oberamtmann und Präsident beim Innenministerium

Siehe auch:
 Betzner